Damdubbelturneringen vid Australiska öppna 2017 spelades mellan 18 och 27 januari. Bethanie Mattek-Sands från USA och Lucie Šafářová från Tjeckien vann finalen över Andrea Hlaváčková från Tjeckien och Peng Shuai från Kina med 2–1 i set.

Seedning 

 
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (Semifinal)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (Mästare)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina (Kvartsfinal)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (Tredje omgången) 
  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe (Andra omgången)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (Första omgången)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (Första omgången)
  Vania King /  Jaroslava Sjvedova (Tredje omgången)

 
  Monica Niculescu /  Abigail Spears (Första omgången)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (Första omgången)
  Raquel Atawo /  Xu Yifan (Kvartsfinal)
  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (Final)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Saisai (Tredje omgången)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (Andra omgången)
  Serena Williams /  Venus Williams (Drog sig ur)
  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (Första omgången)

Matcher 
Teckenförklaring

 Q = Kvalificerad via kvalturnering
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser
 PR = Skyddad rankning (protected ranking)
 w/o = Walk over
 r = Uppgivet (retired)

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Australiska öppna 2017